Гран-при Австрии 2003 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме А1-Ринг в Австрия. Соревнования состоялись 18 мая 2003 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:08,337
 Михаэль Шумахер взял поул-позишн в этой гонке несмотря на разворот на квалификации
 Хайнц Харальд-Френтцен не стартовал, так как в конце прогревочного круга его машина заглохла. Гонщик не успел пересесть в запасную машину и перенастроить ее под себя.
 Во время пит-стопа Михаэля Шумахера, его Феррари каким-то образом загорелась. Во время этого инцидента он потерял около полуминуты в боксах (обычно пит-стоп занимает 8 секунд). Но Михаэлю удалось одержать победу в той гонке.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии